

Geografia

Austria 
 Dietersdorf – frazione di Dobl-Zwaring, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Dietersdorf – frazione di Fohnsdorf, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Dietersdorf – frazione di Hollabrunn, città nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)
 Dietersdorf – frazione di Sieghartskirchen, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Dietersdorf am Gnasbach – ex comune ora frazione di Sankt Peter am Ottersbach, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Dietersdorf bei Fürstenfeld – frazione di Loipersdorf bei Fürstenfeld, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)

Germania 
 Dietersdorf – frazione di Haselbach, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Dietersdorf – frazione di Oberviechtach, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Dietersdorf – ex comune ora frazione di Schönsee, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Dietersdorf – ex comune ora frazione di Schwabach, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Dietersdorf – ex comune ora frazione di Seßlach, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Dietersdorf – ex comune ora frazione di Südharz, comune nel circondario di Mansfeld-Südharz (Sassonia-Anhalt)
 Dietersdorf – frazione di Windischeschenbach, città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)

Pagine correlate 
Diedersdorf